Le terme photoréalisme peut faire référence :
 au mouvement du Photoréalisme.
 au rendu photoréaliste, obtenu en infographie.

Réalisme